Adriano Guarnieri (1914-1983) – sciatore alpino italiano
Adriano Guarnieri (1947) – compositore italiano